Denumirea de Privlaka se poate referi la următoarele locuri din Croația:
 Privlaka, comună în cantonul Vukovar-Srijem;
 Privlaka, comună în cantonul Zadar.